Slovo jídelníček může mít více významů:

 Jídelníček – složení resp. pestrost stravy 
 Jídelní lístek – nabídka jídel a nápojů v zařízeních pro hromadné stravování

Externí odkazy